Андре́ Ло́ттерер (; родился 19 ноября 1981 года в Дуйсбурге, ФРГ) — немецкий автогонщик, чемпион мира по автогонкам на выносливость (2012), трёхкратный победитель 24 часов Ле-Мана (2011, 2012, 2014). В 2014 году принял участие в своей единственной гонке Формулы-1 — Гран-при Бельгии 2014 года.

Общая информация 
Андре из интернациональной семьи: его отец — перуанец, а мать немка. При этом, несмотря на немецкое гражданство, Лоттерер-младший с двух лет живёт в Бельгии, где и начал свою автогоночную карьеру.

Спортивная карьера 
Лоттерер достиг определённых успехов в немецкой и британской Формуле-3. После этого в 2002 году его объявили тест-пилотом команды Формула-1 Jaguar. Он должен был прийти на смену покидавшим Формулу-1 Эдди Ирвайну и Педро де ла Росе, но команда выбрала Марка Уэббера и Антонио Пиццонию.

Лоттерер принял участие в одном этапе Champ Car в конце 2002 года в команде Дейла Койна и заработал 1 очко. После этого он переехал в Японию и успешно выступал в Формуле-Ниппон и японском чемпионате Super GT в команде Lexus. Он завоевал 2 титула в чемпионате Super GT в 2006 и в 2009 годах. Также в 2008 году он тестировал болид Формулы-1 Toyota TF108.

В 2009 году Лоттерер дебютировал в 24 часах Ле-Мана в частной команде Колина Коллеса. Лоттерер, вместе с другим новичком Ле-Мана Чарльзом Цвольсманом, проехали всю дистанцию, после того как третий гонщик Нараин Картикеян получил травму плеча. За рулем Audi R10 TDI, которая одержала победу в 2006, 2007 и в 2008 годах в Ле-Мане, Лоттерер и Цвольсман финишировали на 7 месте в общем зачете и в классе LMP1.

Его впечатляющее выступление позволило получить место в команде Joest Racing в 24 часах Ле-Мана 2010 года за рулем новой Audi R15 TDI. Вместе с Марселем Фесслером и Бенуа Трелуйе он стал вторым в общем зачете и в классе LMP1, несмотря на то, что соперники на Peugeot 908 HDi FAP доминировали первую часть гонки.

Он остался в команде Joest Racing и в 24 часах Ле-Мана 2011 года, за рулем Audi R18 TDI вместе с Марселем Фесслером и Бенуа Трелуйе. После того как команда Audi потеряла два из трех автомобилей в гоночных инцидентах, Лоттерер и его напарники смогли одержать победу в гонке и в классе LMP1 несмотря на прессинг со стороны конкурентов из Peugeot. Отрыв между победителями и вторым местом, составил 13 секунд. Эта победа стала десятой для Audi в Ле-Мане, и первой для Лоттерера.

С 2012 года Лоттерер принимает участие в FIA WEC за команду Joest Racing на болиде Audi R18. В рамках этого чемпионата команде Лоттерера удалось повторить свой успех в Ле-Мане в 2012 и 2014 годах.

В 2014 году он заменил Камуи Кобаяси выступающего за команду Caterham F1 на Гран-при Бельгии 2014 года. В квалификации он занял 21-е место, опередив напарника Маркуса Эрикссона на 1 секунду. В гонке Лоттерер сошёл вскоре после старта из-за проблем с двигателем. Он также получил приглашение на Гран-при Италии 2014, но отказался после того, как узнал, что не сможет участвовать в первой сессии свободных заездов.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Гонки формульного типа

Формула-Ниппон / Суперформула

Формула Е

Формула-1 

|-
!
! Caterham F1 Team
! Caterham CT05
! Renault Energy F1‑2014 1.6 V6 t
! 

|}

Гонки спортпрототипов

FIA WEC

24 часа Ле-Мана

Примечания

Ссылки 

 

Автогонщики Германии
Пилоты Немецкой Формулы-3
Пилоты Британской Формулы-3
Пилоты CART ChampCar
Пилоты Формулы-Ниппон
Пилоты Super GT
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Германии
Победители 24 часов Ле-Мана
Чемпионы мира по автогонкам на выносливость (спортпрототипы)
Пилоты А1 Гран-при
Пилоты Формулы-1 из Германии
Пилоты Формулы-1 2010-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Caterham
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Пилоты Формулы E из Германии
Обладатели подиума в Формуле E